Dillion Sneed – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Joseph D. Sneed – fisico e filosofo statunitense
 L'Jarius Sneed – giocatore di football americano statunitense